Keith Simpson peut désigner :

  (1907-1985), pathologiste anglais ;
  (1907-1964), joueur australien de football australien ;
 Keith Simpson (né en 1949), homme politique conservateur britannique ;
  (né en 1956), joueur américain de football américain.